Mateusz Michalski (lekkoatleta) (ur. 29 sierpnia 1987) – reprezentant Polski w biegach sprinterskich na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2008 i 2012
 Mateusz Michalski (pływak) (ur. 12 grudnia 1988) – reprezentant Polski w pływaniu na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2004 i 2008
 Mateusz Michalski (piłkarz) (ur. 29 czerwca 1991) – piłkarz, zawodnik Widzewa Łódź
 Mateusz Michalski (hokeista) (ur. 29 lipca 1992) – hokeista, zawodnik MMKS Podhale